

Partiti politici

Italia 
Democrazia Cristiana (1943-1994)
Democrazia Cristiana (1997-2012) – Fondata da Giuseppe Alessi, Flaminio Piccoli e guidata da Carlo Senaldi; nel 1999 assume la denominazione di Partito Democratico Cristiano; nel 2000 quella di Rinascita della Democrazia Cristiana
Democrazia Cristiana (2002) – Fondata da Giuseppe Pizza
Democrazia Cristiana (2004) (2004) – Fondata da Angelo Sandri; si presenta talvolta con la denominazione Democrazia Cristiana – Terzo Polo di Centro
Democrazia Cristiana (2012) (2012-) – Fondata da Giovanni Angelo Fontana e oggi guidata da Nino Luciani
Democrazia Cristiana (2014) (2014-?) – Fondata da Annamaria Ciammetti
Democrazia Cristiana (2017) - Fondata da Renato Grassi
Democrazia Cristiana (Sicilia) - Sezione regionale della DC (2017) guidata da Salvatore Cuffaro
Democrazia Cristiana (2018) – Fondata da Gianfranco Rotondi;
Democrazia Cristiana per le Autonomie (2005-2009) – Fondata da Gianfranco Rotondi
Rifondazione DC (2006) – Fondata da Publio Fiori
Partito Storico Democrazia Cristiana (2020)- Fondato da Franco De Simoni

Brasile 
Democrazia Cristiana – Fondata nel 1995, fino al 2017 designata Partito Socialdemocratico Cristiano

Giornali 

La Democrazia Cristiana – settimanale fondato a Torino nel 1896 dal canonico Giuseppe Piovano insieme con Cesare Algranati (alias Rocca d'Adria). Il primo numero uscì il 31 dicembre 1896. Un anno dopo, il 1º gennaio 1898 divenne quotidiano. Nello stesso anno cessò le pubblicazioni e fu assorbito dal genovese Il Popolo italiano di Gian Battista Valente.
Democrazia Cristiana – Sottotitolo: "rivista di cultura dei democratici cristiani italiani". Fondata a Bologna nel 1921, cessò le pubblicazioni l'anno dopo.

Pagine correlate 
Nuova DC